Amalfitano puede referirse a:

 El gentilicio del municipio de Amalfi, en Italia.
 Morgan Amalfitano, futbolista francés.